Joseph Blanc peut désigner :

 Joseph Blanc (1846-1904), peintre français ;
 Joseph Blanc (1863-1941), homme politique français.
 Joseph Félix Blanc (1872-1962), missionnaire et évêque français